Adegoke ist der Familienname folgender Personen:

 Enoch Adegoke (* 2000), nigerianischer Sprinter
 Saidat Adegoke (* 1985), nigerianische Fußballspielerin